Notte stellata – dipinto di Vincent van Gogh
Notte stellata – dipinto di Edvard Munch
Notte stellata – serie televisiva statunitense